Тапачулита има више значења:

 Тапачулита (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тапачулита (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику